Antianeira (griechisch , auch Antianira) ist in der griechischen Mythologie:

 Antianeira (Tochter des Pheres), Geliebte des Apollon, Mutter des Argonauten Idmon
 Antianeira (Tochter des Menetos), durch Hermes Mutter der Argonauten Echion und Eurytos
 Antianeira (Amazone), wurde von den Griechen des Achilles erschlagen